Lunchbox può significare:

Cinema 
 Lunchbox (Dabba) – film del 2013 diretto da Ritesh Batra

Musica 
 Lunchbox  – singolo del 1995 di Marilyn Manson.

Oggetti 
 Lunchbox  – portavivande usato dai bambini per riporre la merenda.

Televisione 
 Lunchbox  – serie televisiva britannica trasmessa dal 1957 al 1963 e interpretata da Jerry Allen e Noele Gordon.
 The Lunchbox Chronicles  – film per la televisione statunitense del 2003.